Добропольский сельский совет (укр. Добропільська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Добропольский сельский совет — входит в состав Бучачского района Тернопольской области Украины.
 Добропольский сельский совет — входит в состав Голопристаньского района Херсонской области Украины.
 Добропольский сельский совет — входит в состав Гуляйпольского района Запорожской области Украины.
 Добропольский сельский совет — входит в состав Добропольского района Донецкой области Украины.